Sirija
 Alep, grad
 Alep (pokrajina)